Língua franca — qualquer língua usada no comércio entre pessoas que falam línguas diferentes
Língua franca nova — língua projetada para a comunicação internacional

Ver também
Língua frâncica — língua germânica falada pelos povos francos